Paul Daniel "Ace" Frehley (født 27. april 1951) er en amerikansk musiker og sangskriver, der bedst er kendt som den originale hovedguitarist og medstiftende medlem af rockbandet Kiss. Han opfandt personligheden Spaceman (alias Space Ace) og spillede med gruppen fra starten i 1973 til sin afgang i 1982. Efter at have forladt Kiss begyndte Frehley en solokarriere, som blev sat på vent, da han gik tilbage til Kiss i 1996 for en meget succesrig turné. Han forlod Kiss igen i 2002.

Diskografi

Soloalbum 
 Ace Frehley (1978)
 Frehley's Comet (1987)
 Second Sighting (1988)
 Trouble Walkin' (1989)
 Anomaly (2009)
 Space Invader (2014)
 Origins, Vol. 1 (2016)
 Spaceman (2018)
 Origins, Vol. 2 (2020)

Live

 Live+1 (1988)
 Greatest Hits Live (2006)

Opsamlingsalbum

 12 Picks (1997)
 Loaded Deck (1998)

Med Kiss 
Studio

 Kiss (1974)
 Hotter Than Hell (1974)
 Dressed to Kill (1975)
 Destroyer (1976)
 Rock and Roll Over (1976)
 Love Gun (1977)
 Dynasty (1979)
 Unmasked (1980)
 Music from "The Elder" (1981)
 Psycho Circus (1998)

Live

 Alive! (1975)
 Alive II (1977)
 Kiss Unplugged (1996)
 You Wanted the Best, You Got the Best!! (1996)
 Alive! The Millennium Concert (2006)

Solo singles 
 1978: "New York Groove" - from the album Ace Frehley, his 1978 KISS solo album. This is a cover of a song written by Russ Ballard, which was recorded by the band Hello, for their album Keeps Us off the Streets, released in 1976.
 1987: "Into the Night" - from the album Frehley's Comet.
 1987: "Rock Soldiers" - from the album Frehley's Comet.
 1988: "Words Are Not Enough" - (from the album Live+1).
 1988: "Insane" - from the album Second Sighting.
 1988: "It's Over Now" - from the album Second Sighting.
 1989: "Do Ya" - from the album Trouble Walkin'. A cover of a Jeff Lynne song, written in 1971 whilst in The Move. The song was later recorded with Jeff Lynne's ELO, and included on their album A New World Record, released in 1976.
 2009: "Outer Space" - from the album Anomaly.
 2014: "Gimme a Feelin'" - from the album Space Invader.
 2014: "The Joker" - from the album Space Invader). A cover of the Steve Miller classic from his 1973 album The Joker.
 2016: "White Room" - from the album Origins, Vol.1. A cover of the Cream classic from their 1968 album Wheels of Fire.
 2016: "Fire and Water" - from the album Origins, Vol.1. A cover of the Free classic from their 1970 album, Fire and Water, featuring Paul Stanley of KISS on vocals (promotional video).
 2018: Bronx Boy (released as a single on April 27, 2018, Ace Frehley's birthday) - from the album Spaceman.
 2018: Rockin' With The Boys - from the album Spaceman.
 2019: Mission To Mars - from the album Spaceman. Released May 28, 2019, with animated YouTube video.

Gæsteoptræden 
 "Eugene" – Song on the 1981 self-titled album by Crazy Joe and the Variable Speed Band. Frehley co-wrote and co-produced the song with Joe Renda and played synth drums.
 "Bump and Grind" – Song on the 1984 Wendy O. Williams album - WOW, Frehley played lead guitar.
 "Bad Attitude," "Walk the Line" and "Blue Moon Over Brooklyn". Frehley played lead guitar on these three songs that feature on his former KISS bandmate Peter Criss' album Cat #1 – the 1994 "Criss" album.
 "Cherokee Boogie" – Song on the 1996 compilation album Smell the Fuzz: Guitars that Rule the World 2. The song was written, produced and engineered by Frehley, who also played all guitars on it.
 "Rocker Room Theme" – Song on the 1998 Still Wicked album Something Wicked This Way Comes. Frehley played rhythm and lead guitar. CD also features Ron Leejack (Wicked Lester), Gordon G.G. Gebert, MaryAnn Scandiffio and Michael Sciotto.
 "Foxy Lady" – Song on the 1998 ESP (Eric Singer Project) album Lost and Spaced. Frehley played lead guitar.
 "Freedom" – Song on the 2000 Karl Cochran album Voodooland. Frehley played the guitar solo on the bonus demo version.
 "Insanity of Life" – On the 2002 Richie Scarlet album. Frehley played guitar on Johnny's in Love and lead guitar on Too Far Gone, which he co-wrote with Scarlet.
 "Know Where You Go" - On the 2002 Anton Fig album Figments: Frehley played lead guitar.
 "Bad Choice" - on the 2005 Kathy Valentine album Light Years: Frehley played the lead guitar solos.
 "2,000 Man" (New Version). In 2005, Frehley played this new version on Eddie Trunk's Merry Kissmas special. Chris Cassone on acoustic guitar and harmony vocals. Chris suggested the song to Ace for the Dynasty LP and recorded the demo at North Lake Sound.
 "God of Thunder" (Live Version) - In 2006, Frehley was a guest at the VH1 Rock Honors. He performed with a 'super-group' of Rob Zombie, Slash, Gilby Clarke, Scott Ian, and Tommy Lee. They performed the KISS classic: "God of Thunder".
 "Black Diamond" (Live Version) - On June 25, 2008 Frehley appeared onstage at New York's Madison Square Garden with Pearl Jam for an encore performance of Kiss's "Black Diamond" sung by drummer Matt Cameron.
 "Black Light Messiah" – August 12, 2008 Jam Pain Society. Frehley played lead guitar on the song "The Ride".
 On December 20, 2008, Frehley appeared on That Metal Show with host Eddie Trunk.
 "Highway to Hell" (Live Version) - On July 21, 2009, Frehley appeared on the Dark Horse Tour with members from each of the tour's participating bands in a rendition of AC/DC's "Highway to Hell". Frehley played lead guitar with Chad Kroeger of Nickelback on rhythm guitar and backing vocals—and Austin Winkler of Hinder and Jacoby Shaddix of Papa Roach sharing lead vocals.
 "Nothin' but a Good Time" - Frehley played lead guitar on a re-recorded version of this song, which features on Bret Michaels' 2013 album Jammin' With Friends. It was originally recorded and released as a single by the rock band Poison.
 "Never Too Hot" - Ace recorded the lead for old friend, Chris Cassone, in his Ace In The Hole Studio-West (San Diego) for the BBQ All Stars CD.
 "Rise Up (Back From The Grave)" - This is a collaboration between Kris Randall and Ace Frehley released in 2014. Written by Ace Frehley and Kris Randall. Co-produced by Kris Randall and Andy Bigan. Guitars/background vocals, Ace Frehley. Vocals/guitar/bass, Kris Randall. Drums/bass, Andy Bigan
 "Starman" - Ace Frehley played lead guitar on Joe Silva's cover of the David Bowie song, released in 2014. The recording also featured Anton Fig on drums and Will Lee on bass, both of whom featured on the Ace Frehley 1978 KISS solo album.

Eksterne henvisninger

Referencer 

Guitarister fra USA